Penapolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Penápolis (ort), São Paulo, 
 Penápolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar